Лешек Болеславович (1115 або 1116 р. — 26 серпня 1131 р.) — старший син князя Польщі Болеслава III і його другої дружини Соломії з Берґу. Праправнук Великого князя Київського Володимира Святого.

По батьківській та материнській лінії був нащадком Великих князів Київських Володимира Святого та Ярослава Мудрого.

Про нього зберігається мало інформації. Відомо лише, що він помер в юному віці.

Народження Лешека призвело до династичної суперечки, оскільки князь Польщі Болеслав ІІІ від першого шлюбу вже мав сина і спадкоємця Владислава II. А мати Лешека Соломія прагнула, щоб спадкоємцем трону став її син. 

Болеслав ІІІ хотів регулювати правонаступництво на престол за своїм розсудом. У свою чергу, воєвода Польщі Скарбомир відстоював традицію, що вибір спадкоємця престолу повинен вирішуватися князями й шляхтою. Результатом цієї суперечки стало повстання, очолене воєводою 1118 року.

Родовід 
Лешек веде свій родовід, в тому числі, й від великих князів Київських Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
 Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa-Wrocław (1992)

П'ясти
Князі Польщі